Une boucle magnétique peut désigner :
 une boucle auditive, dispositif pour personnes malentendantes ;
 une boucle d'induction magnétique, matériel de détection d'éléments ferromagnétiques.